Liga Mistrzów UEFA 2017/2018 – 26. sezon Ligi Mistrzów UEFA (63. turniej ogólnie, wliczając Puchar Europy Mistrzów Klubowych). 

Mecz finałowy został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Kijowie 26 maja 2018 roku. Zwycięzcą edycji został Real Madryt, który pokonał w finale Liverpool FC 3:1. Zwycięzca edycji 2017/18 zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19 oraz rozegra mecz o Superpuchar Europy z zwycięzcą Ligi Europy UEFA, a także zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Rozgrywki składają się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej,
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Podział miejsc w rozgrywkach 

W edycji 2017/2018 Ligi Mistrzów wzięło udział 79 zespołów z 54 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA (poza Liechtensteinem, gdzie nie były przeprowadzane krajowe rozgrywki ligowe – drużyny piłkarskie z tego kraju należą do szwajcarskiego systemu ligowego). Zespoły przydzielono do danych rund fazy kwalifikacyjnej oraz fazy grupowej zgodnie z rankingiem współczynników ligowych UEFA na sezon 2015/16.

Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zwycięstwo w edycji 2016/2017 Ligi Mistrzów UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2017/2018 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych),
 zwycięstwo w edycji 2016/2017 Ligi Europy UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2017/2018 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych).

Szczegółowy podział miejsc 
Poniższa tablica pokazuje listę szczegółowego podziału miejsc.

Drużyny
Wykaz rundy dla zespołów z danego miejsca w danej lidze.
Oznaczenia:
 L1, L2, L3, L4 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2016/2017).
 LE – zwycięzca Ligi Europy (edycja 2016/2017)

Terminarz 
Poniżej przedstawiono terminarz rozgrywek (wszystkie losowania, z wyjątkiem losowania fazy grupowej, odbywają się w siedzibie UEFA w Nyonie).

Faza kwalifikacyjna 
Rozegrane zostały 2 odrębne turnieje kwalifikacyjne. W pierwszym wzięli udział mistrzowie federacji, którym nie przysługiwało prawo automatycznego awansu do fazy grupowej (I i II runda kwalifikacyjna, III runda kwalifikacyjna dla mistrzów oraz runda play-off dla mistrzów). W drugim wystąpiły drużyny, które nie zdobyły tytułu mistrzowskiego swoich federacji, a sam mistrz zakwalifikował się bezpośrednio do fazy grupowej turnieju (III runda kwalifikacyjna dla niemistrzów oraz runda play-off dla niemistrzów).

W każdej fazie zespoły zostaną podzielone: na rozstawione, czyli te z większym współczynnikiem UEFA i nierozstawione. Do drużyn rozstawionych dolosowane zostaną nierozstawione.

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawniono 10 drużyn, z czego 5 zostało rozstawionych.

II runda kwalifikacyjna 

Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnione były 34 drużyny (5 z poprzedniej rundy), z czego 17 zostało rozstawionych.

III runda kwalifikacyjna 

Od tej rundy turniej kwalifikacyjny będzie podzielony na 2 części – dla mistrzów i niemistrzów poszczególnych federacji:
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych jest 20 drużyn (w tym 17 zwycięzców II rundy), z czego 10 rozstawiono;
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych jest 10 drużyn, z czego 5 jest rozstawionych.
Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w rundzie play-off Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Runda play-off 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w rundzie play-off w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych zostanie 10 drużyn (zwycięzców III rundy), z czego 5 jest rozstawionych;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnionych zostanie 10 drużyn (w tym 5 zwycięzców III rundy), z czego 5 jest rozstawionych.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymają prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Składy

Faza grupowa 

Losowanie odbyło się 24 sierpnia w Monako. Do startu w fazie grupowej uprawnione są 32 drużyny (w tym 10 zwycięzców rundy play-off oraz zwycięzca Ligi Europy z poprzedniego sezonu). W trakcie losowania zespoły zostaną rozdzielone na 4 koszyki, według współczynnika UEFA, a następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie będą mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji oraz decyzją UEFA drużyny z Rosji i Ukrainy.
Wszystkie zespoły zagrają ze sobą dwukrotnie – po 2 najlepsze z każdej grupy awansują do fazy pucharowej, drużyny z 3. miejsc otrzymają prawo gry w 1/16 finału Ligi Europy UEFA.

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnionych jest 16 drużyn:
 8 zwycięzców fazy grupowej Ligi Mistrzów,
 8 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów,
Do dalszych etapów turnieju przechodzą zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramce/bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

Zakwalifikowane drużyny 
Losowanie par 1/8 finału odbyło się 11 grudnia 2017 roku. Zwycięzcy poszczególnych grup w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostali rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogły zostać zestawione w jednej parze (dotyczy jedynie 1/8 finału).

1/8 finału 
Losowanie par tej rundy odbyło się 11 grudnia 2017 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 13 i 14 lutego oraz 20 i 21 lutego 2018, a rewanże 6 i 7 marca oraz 13 i 14 marca 2018.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane są niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbyło się 16 marca 2018 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 3 i 4 kwietnia, a rewanże 10 i 11 kwietnia 2018.

Półfinały 
Losowanie par tej rundy odbyło się 13 kwietnia 2018 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 24 i 25 kwietnia, a rewanże 1 i 2 maja 2018.

Finał 

ZDOBYWCA LIGI MISTRZÓW 2017/2018

REAL MADRYT TRZYNASTY TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców 
Nie wliczono bramek z kwalifikacji i play-off.

Źródło:

Zobacz też 
 Liga Europy UEFA (2017/2018)

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2017/2018)